Piet Hein kan syfta på:

Piet Hein (F811) – före detta nederländskt örlogsfartyg som har blivit ombyggd till att vara en megayacht med namnet Yas.

Personer
Piet Hein (1905–1996), dansk författare och matematiker.
Piet Pieterszoon Hein (1577–1629), nederländsk sjöofficer och folkhjälte
Piet-Hein Geeris (1972–), nederländsk landhockeyspelare.